VV peut faire référence à :

 Vespa Vintage : une ligne d'anciens scooters ;
 Vidéo virale : images circulant sur le Net sous forme virale ;
 Vopli Vidopliassova : un groupe de rock ukrainien ;
 Vorontsov-Vel'yaminov Interacting Galaxies : un catalogue de galaxies ;
 V.V, personnage du manga Code Geass ;
 ;
 ;
 « VV » : pseudonyme de la chanteuse américaine Alison Mosshart.
 Vision virtuelle ou Visual Vernacular, un art poetique en langue des signes.